Жирновка — топоним:
 Жирновка — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Жирновка — деревня в Колыванском районе Новосибирской области.
 Жирновка — село в Называевском районе Омской области.
 Жирновка — река в Кемеровской области.